Ananiew (weibliche Form Ananiewa) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ananiew (* 1965), bulgarischer Fußballspieler
 Borislaw Ananiew (* 1955), bulgarischer Kanute
 Georgi Ananiew (1950–2021), bulgarischer Politiker
 Nora Ananiewa (1938–2021), bulgarische Rechtswissenschaftlerin und Politikerin